Вожо́й — товарно-пассажирская станция на железнодорожной линии Ижевск — Воткинск Ижевского отделения Горьковской железной дороги. Расположена на территории одноимённого села Завьяловского района Удмуртской республики.
От станции проложены ветки на грузовую станцию «Старки», на Молодёжный, в Ижевский аэропорт.

Маршруты поездов:
 № 6361, 6363 до Ижевска (32 минуты).
 № 6362, 6364 до Воткинска (1 час 11 мин).

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Удмуртии